Van der Horst is een Nederlandse familienaam en kan verwijzen naar de volgende personen: 

 Ewoud Pietersz van der Horst (rond 1618), bewindvoerder van de VOC
 Adriaan van der Horst (1868-1942), Nederlands toneelspeler, -directeur en -regisseur
 Wilhelmina van der Horst-van der Lugt Melsert (1871-1928), Nederlands toneelactrice
 Anthon van der Horst (1899-1965), Nederlands organist, dirigent en componist
 Piet van der Horst sr. (1903-1983), Nederlands wielrenner
 Izaak van der Horst (1909-1944), Nederlands verzetsstrijder
 Herman van der Horst (1910-1976), Nederlands regisseur en scenarioschrijver
 Jan van der Horst (1921-2009), Nederlands judoka
 Theo van der Horst (1921-2003), Nederlands kunstschilder, beeldhouwer en glazenier
 Niny van Oerle-van der Horst (1934), Nederlands politica voor het CDA
 Henk van der Horst (1939), Nederlands programmamaker en acteur
 Piet van der Horst jr. (1939), Nederlands wielrenner
 Dirk van der Horst (1946-2004), Nederlands gitarist
 Jozef van der Horst (1946), Nederlands grafisch kunstenaar
 Pieter van der Horst (1946), Nederlands classicus en judaïst
 Jan van der Horst (1948), Nederlands roeier
 Han van der Horst (1949), Nederlands historicus
 Joop van der Horst (1949), Nederlands hoogleraar en taalkundige
 Peter van der Horst (1955), Nederlands hockeyspeler
 Wim van der Horst (1956), Nederlands voetballer
 Martin van der Horst (1965), Nederlands volleybalspeler
 Christine van der Horst (1966), Nederlands televisiepresentatrice
 Mark van der Horst (1967), Nederlands politicus voor de VVD
 Ewart van der Horst (1971), Nederlands artiest, televisiemaker en componist
 Arjen van der Horst (1973), Nederlands journalist en correspondent bij de NOS
 Janneke van der Horst (1981), Nederlands journalist en redacteur
 Elise van der Horst (1982), beter bekend als EliZe, Nederlands zangeres en televisiepresentatrice
 Erik van der Horst (1984), Nederlands acteur en muzikant
 Robert van der Horst (1984), Nederlands hockeyspeler
 Fredrik van der Horst (1989), Noors schaatser
 Vera van der Horst (1994), Nederlands actrice